Moraes Filho ist der Familienname folgender Personen:

 Evaristo de Moraes Filho (1914–2016), brasilianischer Jurist, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Ézio Leal Moraes Filho (1966–2011), brasilianischer Fußballspieler